Владимир Гессен:
 Гессен, Владимир Иосифович (1901—1982) — журналист и публицист, сын И. В. Гессена.
 Гессен, Владимир Матвеевич (1868—1920) — российский государственный и политический деятель, юрист и публицист, депутат II Государственной думы, брат Я. М. Гессена.
 Гессен, Владимир Юльевич (1901—1963) — советский учёный-историк, сын Ю. И. Гессена.